Пистозавр () — род вымерших морских пресмыкающихся из надотряда завроптеригий, живших в среднетриасовую эпоху (с анизийского по ладинский век). Ископаемые остатки найдены на территории Германии и Италии.

Внешний вид и строение 
Длина пистозавра составляла около 3 метров, в то время как масса — от 225 до 450 килограммов. У пистозавра была очень длинная шея, весьма жёсткий хребет, конечности были представлены плавниками в форме вёсел. Пистозавр питался исключительно рыбой, обладая зубами, идеальными для её ловли. У пистозавра также был вомероназальный орган.

Систематика 
Пистозавр обычно классифицируется как некое «промежуточное звено» между нижнетриасовыми нотозаврами и верхнетриасовыми плезиозаврами и плиозаврами. Голова и шея его были явно чертами плезиозавра, равно как и жёсткий хребет. Однако его нёбо было примитивной формы, как у нотозавров. Их черты также прослеживались во внутреннем строении конечностей пистозавра. Пистозавр считается прямым предком плезиозавров.

Пистозавр был существом, на котором, можно сказать, природа поставила эксперимент: впервые был опробован тип плавания плезиозавров. Ведь, как известно, нотозавры плавали, змееобразно изгибая своё тело, а у плезиозавров основную роль при плавании играли ласты.

Классификация 
Типовой вид рода Pistosaurus longaevus был описан палеонтологом Майером в 1839 году. Второй вид, Pistosaurus grandaevus, был открыт тем же специалистом в 1855 году, но в 1987 году был синонимизирован Sues с типовым видом. В той же работе 1987 года Sues определил в младшие синонимы Pistosaurus longaevus вид .

Примечания

Ссылки 
 

Завроптеригии
†
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии, описанные в 1839 году